Lubbock, puede referirse a:

John William Lubbock, matemático y astrónomo británico.
John Lubbock, prehistoriador, político, entomólogo y arqueólogo británico (hijo de John William Lubbock).
Lubbock, localidad estadounidense del estado de Texas.